Ајокеско де Алдама има више значења:

 Општина Ајокеско де Алдама (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Ајокеско де Алдама (Ајокеско де Алдама, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику